Discaria är ett släkte av brakvedsväxter. Discaria ingår i familjen brakvedsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Brakvedsväxter
Discaria